Le tournoi de tennis de Luxembourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2002, classée en catégorie Tier III, se dispute du 21 au .

Kim Clijsters remporte le simple dames. En finale, elle bat Magdalena Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kim Clijsters et Janette Husárová.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Luxembourg
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes 
    Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2002
Luxembourg
Tennis
Tennis en octobre 2002